Гео́ргий Бори́сович Еляко́в (13 сентября 1929, Кострома — 2 мая 2005, Москва) — специалист в области органической химии природных соединений, академик РАН.

Биография 
В 1952 году окончил химический факультет МГУ, в 1955 году — аспирантуру химического факультета МГУ.

В 1964 году Георгий Борисович организовал во Владивостоке Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) и до 2001 года был его бессменным директором.
 
Г. Б. Еляков создал научную школу по изучению природных соединений, выделяемых из морских организмов и растений Уссурийской тайги. Под его руководством установлено строение нескольких сотен ранее неизвестных веществ, относящихся к разным классам химических соединений.

Выполненные исследования послужили основой для разработки ряда биопрепаратов для медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства и развития на Дальнем Востоке новой отрасли промышленности — производства биохимических реактивов и препаратов на базе комплексной переработки морского биологического сырья.

С 1975 года Г. Б. Еляков возглавлял созданную им кафедру биоорганической химии и биотехнологии Дальневосточного государственного университета.

Доктор химических наук (1967). С 24 ноября 1970 года член-корреспондент, с 23 декабря 1987 года академик, с 13 марта 1991 года по 14 ноября 2001 года вице-президент РАН.

С 1991 по 2001 год председатель Дальневосточного отделения РАН. Советник РАН.

Скончался на 76-м году жизни 2 мая 2005 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 июня 1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1975, 1979)
 Орден «Знак Почёта» (1966)
 Премия имени М. М. Шемякина (1995 год) — за цикл работ «Новые природные соединения из иглокожих и губок. Структура, особенности биосинтеза и свойства»
 Звание «Почётный гражданин города Владивостока» (1999)
 Медали

Примечания

Ссылки 
 
 Биографические сведения  на сайте «Летопись Московского университета»
 Список трудов в каталоге РГБ.

Химики СССР
Химики России
Химики по алфавиту
Вице-президенты РАН
Лауреаты премии имени М. М. Шемякина
Почётные граждане Владивостока
Похороненные на Троекуровском кладбище